Boulay de la Meurthe ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Jacques Claude Joseph Boulay de la Meurthe (1761–1840), französischer Staatsmann 
 Henri Georges Boulay de la Meurthe (1797–1858), französischer Staatsmann